

Geografia 
Elco – località dell'Illinois
Elco – città della Pennsylvania

Altro 
 Elco – acronimo dell'azienda statunitense Electric Launch Company
 Elco – tipo di motosiluranti della Electric Launch Company